Худойкул Назаров (1926 год, кишлак Ашт, Ходжентский округ, Узбекская ССР — 11 апреля 1987 года, Таджикская ССР) — бригадир комплексной механизированной бригады колхоза «Правда» Аштского района Таджикской ССР. Герой Социалистического Труда (1965). Депутат Верховного Совета Таджикской ССР.

Биография 
Родился в 1926 году в крестьянской семье в кишлаке Ашт (сегодня — Шайдон) Ходжентского округа. Окончил курсы механизаторов. С 1941 года — тракторист, с 1950 года — бригадир тракторной бригады на местной МТС, с 1958 года — бригадир трактористов колхоза «Правда» Аштского района.

В 1962 году возглавил отстающую тракторную бригаду. Преобразовал бригаду в первую в Таджикской ССР комплексную бригаду по возделыванию хлопка, в результате чего за короткое время вывел её в число передовых трудовых коллективов. В первом же году деятельности бригада собрала в среднем с каждого гектара по 44 центнера хлопка.

В 1964 году бригада под его руководством собрала в среднем с каждого гектара по 41,5 центнеров хлопка-сырца себестоимостью по 12,60 рублей за центнер и в 1965 году — в среднем по 42,8 центнеров с каждого гектара себестоимостью по 9,20 рублей за центнер. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1965 года удостоен звания Героя Социалистического Труда за «выдающиеся заслуги в развитии сельского хозяйства и промышленности Таджикской ССР» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы бригада занимала передовые позиции в социалистическом соревновании в хлопководстве. По итогам работы за 1977 год был награждён орденом Октябрьской Революции.

Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР, в 1969 году — делегатом 3-его Всесоюзного съезда колхозников СССР.
 
Проработал в колхозе «Правда» более тридцати лет. Умер в апреле 1987 года.

 Память
Его именем был назван колхоз «Правда» Аштского района.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции (20.02.1978)
 Заслуженный механизатор Таджикской ССР (1957)
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР

Литература

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР